Tell kan verwijzen naar:
 tell (archeologie), door menselijke activiteit ontstane heuvel.
 Tell, plaats op de West Bank
 tell (poker).
 films:
 Tell (2007) van Mike Eschmann met Mike Müller
 Tell (2012), korte film van Ryan Connolly met Todd Bruno
 Tell (2014) van J.M.R. Luna met Milo Ventimiglia
 Tell (Texas), plaats in de V.S.
 Willem Tell, de legendarische Zwitserse boogschutter-vrijheidsheld

''zie ook homofoon tel